Sibyla Klevská (17. února 1512, Düsseldorf – 21. února 1554, Výmar) byla saská kufiřtka.

Život 
Sibyla se narodila v Düsseldorfu jako nejstarší dcera Jana III. z rodu La Marck, vévody z Jülichu jure uxoris, Klevska, Bergu jure uxoris, hraběte z Marku, také známého jako de la Marck, a z Ravensbergu jure uxoris, a jeho manželky Marie z Jülich-Bergu. Jejími mladšími sourozenci byli sestry Anna (anglická královna) a Amálie a bratr Vilém, vévoda z Jülich-Cleves-Bergu.

V září 1526 byla čtrnáctiletá Sibyla na hradě Burg an der Wupper zasnoubena s o devět let starším kurfiřtským princem Janem Fridrichem Saským. Po zdlouhavých jednáních o věnu se 9. února 1527 v Torgau uskutečnil okázalý svatební obřad, kterému předcházel propracovaný průvod. Manželé spolu později měli čtyři syny.

Po smrti svého otce v roce 1532 se Jan Fridrich stal saským kurfiřtem a Sibyla kurfiřtkou.

Korespondence mezi Sibylou a jejím manželem během jeho zajetí v důsledku Šmalkaldské války vypovídá o oddanosti a intimitě páru. Mezitím při obléhání Wittenbergu kurfiřtka chránila během manželovy nepřítomnosti město. Aby zachránil manželku a syny a zabránil zničení Wittenbergu, složil Jan Fridrich Wittenberskou kapitulaci a vzdal se vlády ve své zemi ve prospěch Mořice Saského.

V roce 1552 se mohl sesazený kurfiřt konečně po pěti letech zajetí opět shledat s rodinou. Společný život však netrval dlouho: v roce 1554 oba manželé během jednoho měsíce zemřeli. Pohřbeni byli v městském kostele ve Výmaru.

Stejně jako manžel byla Sibyla věrná stoupenkyně Reformace. Durynský reformátor Justus Menius jí věnoval knížecí zrcadla Oeconomia Christiana.

Potomci 
Za 27 let manželství Sibyla porodila čtyři syny:

 Jan Fridrich II. Saský (8. ledna 1529 – 19. května 1595), vévoda saský,
 ⚭ 1555 Anežka Hesenská (31. května 1527 – 4. listopadu 1555)
 ⚭ 1558 Alžběta Simmernsko-Sponheimská (30. června 1540 – 8. února 1594)
 Jan Vilém Sasko-Výmarský (11. března 1530 – 2. března 1573), vévoda sasko-výmarský, ⚭ 1560 Dorotea Zuzana Simmernská (15. listopadu 1544 – 8. dubna 1592)
 Jan Arnošt Saský (*/† 1535)
 Jan Fridrich III. Saský (16. ledna 1538 – 31. října 1565), svobodný a bezdětný

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Klevští
Wettinové (ernestinská větev)
Saské kurfiřtky
Narození v roce 1512
Narození 17. února
Narození v Düsseldorfu
Úmrtí 21. února
Úmrtí v roce 1554
Úmrtí ve Výmaru
Pohřbení ve Výmaru
Ženy